Hypsipetes harterti är en fågelart i familjen bulbyler inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till moluckbulbyl (Hypsipetes longirostris), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer enbart i Banggaiöarna öster om Sulawesi. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Bulbyler
Hypsipetes
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Moluckerna